San Javier (departement van Córdoba), een departement in de Argentijnse provincie Córdoba.
 San Javier (departement van Misiones), een departement in de Argentijnse provincie Misiones.
 San Javier (departement van Santa Fe), een departement in de Argentijnse provincie Santa Fe.